Лойма:
 Лойма — село в Прилузском районе Республики Коми.
 Лойма — сельское поселение с центром в селе Лойма.

См. также 
 Лоймаа — город в Финляндии.